Лионель Дюмон — исламистский террорист.

Биография 
Француз с алжирскими корнями. Уроженец северной Франции. Родился в многодетной католической семье.

По окончании школы поступил на исторический факультет университета в городе Лилль. Будучи студентом, был призван в армию.

Служил в 5-м армейском полку.

В 1993 году во время службы в рядах миротворцев в Сомали принял ислам. После демобилизации воевал на стороне мусульман в Боснии.

В 2001 году во Франции произведены аресты членов бандитских группировок, разбоем собиравших средства для «борьбы мусульман в Боснии, Косово, Афганистане».

Лионель Дюмон, являвшийся их лидером, во время арестов сумел скрыться, он был признан виновным в причастности к подготовке терактов и заочно приговорен к пожизненному эаключению.

В 2002—2003 годах скрывался в Японии, куда въехал через Сингапур в июле 2002 года по поддельному паспорту. Он прожил 14 месяцев в городе Ниигата, где занимался продажей подержанных автомобилей. Неоднократно выезжал в другие страны, в том числе Германию и Малайзию. Всего за 2002—2003 годы он въезжал в Японию четыре раза. Последний раз он выехал из Японии в сентябре 2003 года в Малайзию.

В мае 2004 года в Японии прошла серия арестов людей, которые контактировали с Дюмоном.

Арестован в Германии в Мюнхене в декабре 2003 года. В мае 2004 года был экстрадирован из Германии во Францию.

Ссылки 
 В Японии арестованы 4 иностранцев, подозреваемых в связях с "Аль-Каидой"
 Известный исламский террорист Лионель Дюмон экстрадирован из Германии во Францию

Члены Аль-Каиды